Бегль, Беґль () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південний захід від Парижа, 5 км на південний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 11412 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 24735,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Персоналії
 Жак Дюфіло (1914-2005) - французький актор.

Посилання 
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету 
 Бегль на сайті французького Національного інституту географії
 Бегль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бегль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Жиронда